Павловице () — различные значения.

Населённые пункты

Польша 
 Павловице (Гливицкий повят) — село в Гливицком повяте Силезского воеводства.
 Павловице (Груецкий повят) — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства.
 Павловице (Енджеювский повят) — село в Енджеювском повяте Свентокшиского воеводства.
 Павловице (Жирардовский повят) — село в Жирардовский повяте Мазовецкого воеводства.
 Павловице (Лешненский повят) — село в Лешненском повяте Великопольского воеводства.
 Павловице (Липский повят) — село в Липском повяте Мазовецкого воеводства.
 Павловице (Лодзинское воеводство) — село в Кутновском повяте Лодзинского воеводства.
 Павловице (Люблинское воеводство) — село в Рыцком повяте Люблинского воеводства.
 Павловице (Нижнесилезское воеводство) — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства.
 Павловице (Олесненский повят) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Павловице (Пиньчувский повят) — село в Пиньчувском повяте Свентокшиского воеводства.
 Павловице (Познанский повят) — село в Познанском повяте Великопольского воеводства.
 Павловице (Пщинский повят) — село в Пщинском повяте Силезского воеводства.
 Павловице (Пясечинский повят) — село в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства.
 Павловице (Сохачевский повят) — село в Сохачевском повяте Мазовецкого воеводства.
 Павловице (Яроцинский повят) — село в Яроцинском повяте Великопольского воеводства.

Железнодорожная станция 
 Павловице (остановочный пункт) — остановочный пункт железной дороги (бывшая товарно-пассажирская станция) при селе Павловице Лешненского повята Великопольского воеводства.

Топонимы 
 Павловице (Вроцлав) — наименование района в городе Вроцлав.

Литература 
 Pawłowice, Słownik geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, т. VII, 1886.